Ford Falcon (Estats Units), un cotxe compacte produït per Ford Motor Company des de 1960 a 1970.
 Ford Falcon (Austràlia), un cotxe compacte produït per Ford Motor Company a Austràlia des de 1960.
 Ford Falcon (Argentina), un cotxe compacte produït per Ford Motor Company a l'Argentina des de 1962 fins a 1991.